Kangilersua bezeichnet:
 Kangilersua (Berg, Kangaatsiaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangilersua (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland